Los Maitenes puede significar una de estas localidades chilenas:

 Los Maitenes: localidad rural de Cajón del Maipo, Región Metropolitana de Santiago;
 Los Maitenes: localidad de la Región del Maule;
 Los Maitenes: localidad de la Región de Valparaíso, Comuna de Limache.
 Los Maitenes: localidad de la Región de Valparaíso, Comuna de Puchuncaví.
 Los Maitenes: población de la comuna de Pedro Aguirre Cerda.